Günther Dehn (1882―1970), pasteur évangélique allemand ;
 Hans Dehn, industriel allemand ;
 Lili Dehn (1888-1963), auteure russe ;
 Max Dehn (1878–1952), mathématicien allemand ;
 Lemme de Dehn théorème ;
 Paul Dehn (1912-1976), scénariste et producteur britannique ;
 Siegfried Dehn (1799-1858), professeur de composition, théoricien de la musique et bibliothécaire allemand.

Voir aussi 
 DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG., société familiale allemande spécialiste de la protection contre la foudre.